Rocafuerte steht für:

 Rocafuerte (Ecuador), Ort in der Provinz Manabí, Ecuador
 Rocafuerte (Esmeraldas), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Rioverde der ecuadorianischen Provinz Esmeraldas
 Rocafuerte (Guayaquil), Stadtteil von Guayaquil und eine Parroquia urbana im Kanton Guayaquil der ecuadorianischen Provinz Guayas
 Nuevo Rocafuerte, Ort in der Provinz Orellana, Ecuador

Rocafuerte ist der Familienname folgender Personen
 Vicente Rocafuerte (1783–1847), ecuadorianischer Politiker, Präsident 1834 bis 1839